Burke kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Victor Burke
 Horace Reagan Burke
 Russel L. Burke
 G.C. Burke

Robotskapade auktorsförkortningar